Камешник — название населённых пунктов:

Россия 
 Камешник — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Камешник — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Камешник — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Камешник — деревня в составе города Киров Кировской области.
 Камешник — посёлок в Варнавинском районе Нижегородской области.